Петровице могу бити:

 Петровице (Калесија), насељено мјесто у општини Калесија, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Петровице (Битча), насељено мјесто у округу Битча, у Жилинском крају, Словачка Република
 Петровице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Петровице (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Петровице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Петровице (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република
 Петровице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Петровице (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Петровице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Петровице (Усти на Лаби), насељено мјесто у округу Усти на Лаби, Устечки крај, Чешка Република
 Петровице (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република
 Петровице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република

или
 Петровице I, насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Петровице II, насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република